Papa Bonifacio I – Papa della Chiesa cattolica
 Papa Bonifacio II – Papa della Chiesa cattolica
 Papa Bonifacio III – Papa della Chiesa cattolica
 Papa Bonifacio IV – Papa della Chiesa cattolica
 Papa Bonifacio V – Papa della Chiesa cattolica
 Papa Bonifacio VI – Papa della Chiesa cattolica
 Antipapa Bonifacio VII – antipapa
 Papa Bonifacio VIII – Papa della Chiesa cattolica
 Papa Bonifacio IX – Papa della Chiesa cattolica